Надважка чорна дірка в центрі галактики 3783 відштовхує від себе більше матерії, ніж поглинає.

Примітки 

Об'єкти NGC
Центавр (сузір'я)
Галактики